Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1983, die dreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 21. und 28. Mai 1983 in São Paulo, Brasilien statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum elften Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft acht Spiele (insgesamt fanden 36 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1983.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1983

1983
Sportveranstaltung in São Paulo
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1983